Стратон:
 Стратиграфическое подразделение или стратон — геологическое тело, совокупность горных пород (например, слой или группа смежных слоёв), занимающая определённое положение в последовательности геологических тел, слагающих земную кору, и характеризующаяся каким-либо признаком или комплексом признаков.
Имя собственное:
 Стратон из Лампсака (340 до н. э. — 268 до н. э.) — древнегреческий философ и физик.
 Стратон из Сард (II в. н. э.) — древнегреческий эпиграмматический поэт, автор сборника «О мальчиках» (Μούσα Παιδική) из Палатинской антологии.

Цари Сидона:
 Стратон I Сидонский — ок. 374—363 до н. э.
 Стратон II Сидонский — 341—332 до н. э.

Греко-индийские цари:
 Стратон I — ок. 130 — ок. 95 до н. э.
 Стратон II — ок. 25 до н. э. — ок. 10 до н. э.

См. также

Примечания